Сена́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 21 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 318 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 802,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенан на сайті французького Національного інституту географії
 Сенан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна